Еле́на Григо́рьевна Маза́ник (; ) — советская разведчица, непосредственный исполнитель уничтожения генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе. Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Родилась на хуторе рядом с деревней Поддегтярня (ныне —  Минской области) в крестьянской семье. Образование 6 классов. В 1931 году Елена поступила на работу официанткой в столовую Совнаркома БССР. Вскоре вышла замуж за Болеслава Антоновича Тарлецкого, шофёра и работника НКВД. В 1935 году у неё родился сын Евгений, умерший через полтора года. После рождения ребёнка Елена перешла работать в дом отдыха белорусского Совнаркома; в 1939 году она перенесла преждевременные роды; ребёнка спасти не удалось. В этом же году Елена перешла на работу в столовую ЦК Компартии Белоруссии.

После падения Минска Елена (подруги называли её Галиной, под этим именем она была известна и немцам, и партизанам) устроилась уборщицей в одну из немецких воинских частей, потом работала официанткой на фабрике-кухне и в казино для немецких офицеров. В начале июня 1943 года она была принята на работу в трёхэтажный особняк по ул. Театральной, 27, в котором жил вместе с семьёй генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Кубе.

Подготовка убийства Кубе 
К моменту начала работы Елены в особняке за Кубе уже велась охота. Получив санкцию Москвы, партизанские отряды, действовавшие в районе Минска, приступили к подготовке ликвидации генерального комиссара. Так, 22 июля 1943 года в минском театре была взорвана бомба, уничтожившая 70 немецких военнослужащих. Однако Кубе покинул здание буквально за несколько минут до взрыва. 6 сентября 1943 года в результате взрыва в офицерской столовой во время банкета погибло 36 высокопоставленных чиновников и офицеров; сам генеральный комиссар по какой-то причине на банкете не присутствовал. Безрезультатна была и засада на дороге, по которой Кубе часто ездил.

8 августа 1943 года одна из бывших уборщиц, работавших у Кубе, Татьяна Калита («Тала»), познакомила Елену Мазаник с сотрудницей оперативной группы НКВД (отряд «Артур», действовавший в составе бригады «Дяди Коли»), Надеждой Троян («Канская»). В ходе ряда встреч Елена согласилась совершить ликвидацию Кубе (предполагалось заложить мину или воспользоваться ядом), а в качестве условий поставила, во-первых, эвакуацию из Минска своей семьи (сестры Валентины Шуцкой и её родственников), и, во-вторых, личную встречу с руководителем Надежды Троян, Иваном Золотарём. Однако невозможность встречи привела к тому, что Елена Мазаник, хотя и продолжила встречи с Надеждой Троян, тем не менее, перестала ей доверять, и 16 сентября заявила о невозможности совершить уничтожение Кубе по объективным причинам.

Стоит отметить, что помимо Надежды Троян налаживать контакт с Еленой Мазаник пытался ещё один партизанский агент — Николай Хохлов. В августе 1943 года вместе с немцем-антифашистом Карлом Кляйнюнгом он под видом обер-лейтенанта Отто Витгенштейна был заброшен в немецкий тыл. Действуя с позиций оперативной группы «Юрий» (командир Эммануил Куцин), Хохлов уже 18 сентября 1943 года встретился с Еленой Мазаник и попытался уговорить её устроить убийство Кубе. Однако разговор закончился ничем: Елена не поверила Хохлову и не согласилась сотрудничать с ним.

Оба этих отказа, возможно, были связаны с тем, что к этому времени на Елену Мазаник вышла связная ряда партизанских отрядов, Мария Осипова («Чёрная», «Цапля»). 3 сентября 1943 года через директора минского кинотеатра Николая Похлебаева она познакомилась с сестрой Елены, Валентиной, а уже через Валентину встретилась с «Галиной». Осиповой Елена Мазаник поставила те же условия, что и Надежде Троян: эвакуация семьи сестры и личная встреча с командиром. Так как сама «Галина» не могла отлучиться из Минска, на встречу с партизанским командиром — майором Николаем Фёдоровым («Колокол», один из руководителей спецотряда «Дима») отправилась Валентина, и лишь после этого Елена согласилась обсуждать конкретные предложения по ликвидации Кубе.

Первое предложение, выдвинутое Осиповой — воспользоваться для совершения теракта мышьяком — было сразу же отвергнуто Еленой, так как первым обедал маленький ребёнок Кубе, что могло привести к срыву операции. В итоге Кубе было решено взорвать.

20 сентября 1943 года подготовка операции завершилась: Мария Осипова передала Елене Мазаник небольшую мину и — на всякий случай — яд для самоубийства.

Уничтожение Кубе 
В ночь на 21 сентября 1943 года Елена и Валентина запустили часовой механизм мины, рассчитанный на 24 часа. Примерно в 6.30 Елена, обернув мину платком и положив её в сумку, вышла на работу. На случай провала у неё был при себе яд. Тем временем в деревне Масюковщина собирала вещи семья Валентины; загрузившись на две подводы, они выехали — сначала в направлении Минска, а потом — к партизанам.

Охранники Кубе, стоявшие на входе, не стали обыскивать хорошо знакомую им уборщицу — они, правда, обратили внимание на платок, которым была обвёрнута мина, но удостоверились словами Елены, которая сказала, что несёт платок в подарок супруге Кубе Аните. Переодевшись, Елена подвязала мину под платье. Фартук завязывать не стала, и взрывное устройство под ним оказалось совершенно незаметно. Через некоторое время Елена отпросилась у Аниты уйти с работы — под предлогом зубной боли.

Примерно в 10 часов утра Кубе ушёл на работу, ушли в школу его старшие дети, а через некоторое время ушла в магазин с младшим ребёнком и Анита. Так как в доме осталась ещё только одна служанка — Янина, то Елена сумела проникнуть в спальню Кубе на втором этаже и заложить мину. Сразу после этого она покинула здание, сославшись на разрешение хозяйки.

Примерно в это же время с работы ушла и Валентина. Сев в поджидавшую их машину, выделенную директором кинотеатра Николаем Похлебаевым, Елена, Валентина и Мария Осипова вскоре выбрались из города. Шофёр Николай Фурс высадил их в лесу, откуда женщины беспрепятственно добрались до партизанской базы.

В 00.40 22 сентября 1943 года мина сработала. Кубе был убит на месте; находившаяся рядом его беременная жена Анита не пострадала.

В 22.00 12 октября 1943 года Елена Мазаник вместе с прочими участницами ликвидации Кубе была отправлена на самолёте в советский тыл. После написания отчёта её ещё ждал обстоятельный допрос. Ввиду особой важности дела, допрос вели нарком госбезопасности В. Меркулов, его заместитель Б. Кобулов и начальник разведывательного управления генштаба РККА Ф. Кузнецов.

Следует также отметить, что уничтожение Кубе планировалось и другими группами советской разведки. После успешно проведённой операции ряд руководителей этих групп, не успев получить достоверные сведения, отправили в Москву отчёты, сообщавшие об успехе. Так, командир спецгруппы при Центральном и Белорусском штабе партизанского движения майор Степан Казанцев сообщил, что Кубе погиб от мины, заложенной под матрац его кровати узником минского гетто Львом Либерманом, работавшим в квартире Кубе чернорабочим. Также ложные сведения были указаны командиром оперативной группы «Мстители» НКГБ БССР С. В. Юриным: по его словам, Елена Мазаник, уничтожившая Кубе, была связана именно с его группой. После проверки обстоятельств операции 29 октября 1943 года Елена Мазаник (вместе с Марией Осиповой и Надеждой Троян) получила звание Героя Советского Союза.

После войны 

Замуж Елена после войны не вышла. В 1946 году вступила в ряды ВКП(б). Проживала в Минске.

В 1948 году окончила Высшую республиканскую партийную школу при ЦК Компартии Белоруссии, в 1952 году — Минский государственный педагогический институт.

С 1952 по 1960 год Елена работала заместителем директора Фундаментальной библиотеки Академии наук Белорусской ССР. Заслуженный работник культуры Белорусской ССР.

Елена Григорьевна Мазаник скончалась 7 апреля 1996 года, похоронена на .

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 1208 (29 октября 1943).
 Орден Ленина (29 октября 1943).
 Орден Отечественной войны I степени.
 Медали СССР.

Библиография 
 Мазаник Е. Г. Возмездие. — Минск: Мастацкая литаратура, 1981.

В искусстве 
 В 1958 году по мотивам убийства генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе вышел советский художественный фильм «Часы остановились в полночь».
 В 2012 году по мотивам убийства гауляйтера Минска снят сериал «Охота на гауляйтера» (режиссёр Олег Базилов).
 В 2013 году вышел документальный сериал с названием «Диверсанты», в третьей серии которого описывается подготовка и убийство гауляйтера Вильгельма Кубе.

Примечания 
комментарии

примечания

Литература 
 
 Абакумовская Т., Кузнецова Н. Эхо судьбы // Советская культура. — 1987. — 26 марта.
 Аркадьев Л. Она казнила палача // Труд: газета. — 2000. — № 129 (14 июля).
 Бакшеева Г. 3. В памяти навсегда… — : 1979.
 Волков Ю. С. Казнь гауляйтера // Война без прикрас и героических подвигов. — СПб., 1999.
 
 Люди легенд. — , 1966. — Вып. 2.
 
 Перминов Ст. Выбор пал на мину // Встретимся после задания. — М.: Издательство ДОСААФ, 1973. — С. 176—222.
 Попов А. Ю. Ликвидация генерального комиссара и гауляйтера Белоруссии Вильгельма Куба. // Военно-исторический архив. — 2001. — № 8. — С.101.
 Селеменев В. Д., Шимолин В. И. Охота на гауляйтера. — Минск: НАРБ, 2006. — 246 с.

Ссылки 
 

Женщины в Великой Отечественной войне
Выпускники Белорусского педагогического университета
Члены КПСС